Саймон Уэбб (; 30 марта 1979, Манчестер, Англия) — британский певец, продюсер и актёр.

Биография

Ранние годы 
Его родители приехали в Великобританию с островка Невис, расположенного в Карибском море, неподалёку от Пуэрто-Рико. Старый Свет не гарантировал эмигрантам райской жизни, и Саймону пришлось столкнуться со многими проявлениями уличного ада. Он оказался удачливее большинства сверстников, у которых, увы, было лишь два варианта — стать членом банды или вообще не выходить на улицу.

Учась в школе, Саймон активно играл в футбол, выступая за молодежную команду «Boldmere St. Michaels».

Карьера 
В двадцатилетнем возрасте его карьера круто изменилась. В 1999-м году он стал одним из участников знаменитого английского бэйз-бэнда Blue. Большинство песен репертуара участники группы писали сами себе.

С 2005 года начал сольную карьеру и сумел выпустить два альбома. Его первая пластинка, «Sanctuary», вышла в 2005-м году и заняла двадцать восьмое место — по итогам года в Англии. Несмотря на далеко не ведущую позицию, альбом пользовался огромной популярностью и стал дважды платиновым. Второй альбом, «Grace» вышел в конце 2006-го года и успел подняться на одиннадцатую строчку английского хит-парада.

Кроме музыкального таланта, Саймон время от времени демонстрировал актерский дар — он исполнил несколько незначительных ролей в паре фильмов — комедийной мелодраме «Вся правда о любви» и гангстерском боевике «Жестокие улицы» (Rollin' With The Nines).
Саймон является музыкальным менеджером английской смешанной группы «VS», которая некогда работа на концертах вместе с Blue. Также он продюсирует англо-американский женский коллектив с названием «L.A.D.E.».

В 2009 вернулся в группу Blue.

Личная жизнь 
18 августа 2018 года Саймон Уэбб женился на Айшен Кемал. 1 апреля 2021 года у супругов родилась дочь Сайэн Шенел Уэбб.

Так же у Уэбба есть дочь Алана (род. 1996) от бывшей девушки Николы Джонс. Она родилась в 1997-м году, когда Саймону не было и восемнадцати лет.

Дискография

Sanctuary (2005) 
Песни из альбома:

Lay Your Hands, No Worries, After All This Time, A Little High, Time Of You Life, Unjustified, Free, Ashamed, Only Love, All I Want, Star, Sanctuary.

Grace (2006) 
Песни из альбома:

Coming Around Again, Seventeen, Sunshine (Love Like That), Go To Sleep, Ain’t True To Yourself, Dont' Wanna Be That Man, Angel (My Life Began With You), Still A Fool For You, My Soul Pleads For You, That’s The Way It Goes, Take Your Time, Grace.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/4694383/simon-webbe-blue-singer-wife-ayshen-kemal-strictly/